Juan Fernández (żeglarz)
 Juan Fernández (archipelag)
 Juan Fernández (aktor)
 Juan Fernández (kolarz)
 Juan Ramón Fernández – piłkarz argentyński
 Juan Fernández (biathlonista)
 Juan Fernández (zapaśnik)